Вилл Маслов (Уилл Маслоу, ) (23 сентября 1907, Киев — 23 февраля 2007, Нью-Йорк) — американско-еврейский общественный деятель. Президент Американского еврейского конгресса (1960—1972).

Биография 
Родился в семье Саула Маслова и Райсы Мунвес. Эмигрировал с семьёй в 1911 году в Нью-Йорк.
Окончил Университет Корнелл и юридический факультет Колумбийского университета.

После короткой частной практики стал юридическим консультантом Национальной Комиссии по трудовым отношениям. Боролся за ликвидацию барьеров для негров, евреев и других меньшинств в Америке в сфере трудовых отношений, образования и гражданских прав.

Участвовал в организации Марша за гражданские права Мартина Лютера Кинга в 1968 г.
В Американском Еврейском Конгрессе создал юридическую службу под названием «Комиссия по законам и гражданскому действию» ()

B (1960—1972) Президент АЕК. До 1980 — член правления.
Участвовал в борьбе против арабского бойкота Израиля в 1970-х гг.

Вилл Маслов — племянник Полы Бен-Гурион, жены первого главы правительства Израиля.

Примечания 

Деятели еврейских общественных организаций
Общественные деятели США
Юристы США
Выпускники Средней школы для мальчиков (Бруклин)
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы права Колумбийского университета